Hydrolea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Hydrolea ingår i familjen Hydroleaceae. 

Hydrolea är enda släktet i familjen Hydroleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisordningen
Hydrolea